Флавий Рустиций (Flavius Rusticius) е име на римските политици:

 Флавий Рустиций, консул 464 г.
 Флавий Рустиций, консул 520 г.